Милпиљитас има више значења:

 Милпиљитас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Милпиљитас (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику